Гран-при Турции 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 8 по 10 октября 2021 года на трассе «Истанбул Парк» в Стамбуле.

Победу одержал Валттери Боттас на Mercedes, он же установил лучший круг гонки. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — Серхио Перес.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +52…51 °C 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:30,505
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Подсыхающая трасса. Воздух +15 °C, трасса +18 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Валттери Боттас ( Mercedes) — 1:30,432, поставлен на 58 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт Истанбул Парка

Гран-при Турции
Спорт в Турции в 2021 году